Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Альона Бондаренко.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Дінару Сафіну з рахунком 6–4, 6–2.

Цей турнір позначився поверненням до змагань Кім Клейстерс після її першого завершення кар'єри.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

 Дінара Сафіна (фінал)
 Серена Вільямс (3-тє коло)
 Вінус Вільямс (3-тє коло)
 Олена Дементьєва (півфінал)
 Єлена Янкович (переможниця)
 Світлана Кузнецова (3-тє коло)
 Віра Звонарьова (3-тє коло)
 Каролін Возняцкі (чвертьфінал)

<li> Вікторія Азаренко (3-тє коло)
<li> Надія Петрова (1-ше коло)
<li> Ана Іванович (2-ге коло)
<li> Маріон Бартолі (1-ше коло)
<li> Агнешка Радванська (2-ге коло)
<li> Флавія Пеннетта (півфінал)
<li> Домініка Цібулкова ''(1-ше коло)
<li> Віржіні Раззано ''(1-ше коло)

 Основна сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р Вінчі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2='6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Т Малек
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Women's Open, одиночний розряд
Western & Southern Financial Group Women's Open